Гетероліз (хімія)
 Гетероліз (біологія)